Brockhampton kan syfta på:

 Brockhampton (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp inom genren Hiphop, Rap och RnB

Geografi

Storbritannien 

 Brockhampton (nära Ross-on-Wye), ort i Herefordshire, England, 
 Brockhampton (nära Bromyard), civil parish i Herefordshire, England,